Євфи́мій (, , Євтимій) — православне чоловіче ім'я грецького походження, наразі вживається переважно ченцями. Більш поширена народна форма імені — Юхим, через спрощення сполучення літер єу у літеру ю і інтерпретацію літери тети у літеру х.

Походить від слова εὔθυμος — «благочестивий», «священний», «доброзичливий», «прихильний».

Інше 
Слід зауважити, що схоже жіноче ім'я Євфимія (), щиро кажучи, не є жіночим варіантом імені Євфимій, бо походить від іншого слова — έὐφημία («ґречність», «доброслов'я»). Це видно навіть з орфографії: чоловіче ім'я в оригіналі пишуть через θ (у церковнослов'янській мові — через фіту), а жіноче — через φ (у церковнослов'янській мові — через ферт).

Відомі носії 
 Євфимій Печерський — схимонах Печерського монастиря
 Євфимій Олексійович Болховитінов — мирське ім'я митрополита Євгенія (Болховитинова)
 Євфимій Великий — святий, настоятель монастиря в Святій Землі

Цікаві факти 
 Словом «єфимок» у Московській державі XVI—XVII ст. і Росії протягом XVIII ст. (до скаладу якої входила значна частина сучасної України) звалася німецька срібна монета — йохімсталер (). Подібний еквівалент зарубіжному терміну зобов'язаній простій співзвучності останнього з народною російською формою імені. Назва німецького міста Санкт-Йоахімшталь (зараз чеське місто Яхимів), де почали карбувати такі монети, у перекладі з німецької значить «Долина Святого Йоакима» (Sankt Joachimsthal), і не має стосунку до особи на ім'я Євфимій, яке в німецькому варіанті звучить як Euthymius («Евтіміус»).
 «Єфім» («Єфим») — прізвисько паровоза Є.

Див. також 
 Юхименко — українське прізвище
 Єфимов (Єфімов) — російське прізвище

Примітки 

Чоловічі імена